Кубок португальської ліги 2022—2023 — 16-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). Титул здобув вперше Порту.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 січня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 січня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2022–2023
Португалія
Португалія
2022 у португальському спорті
2023 у португальському спорті